Єрмоген-Власій Горностай (*д/н — після 1553) — державний діяч, урядник Великого князівства Литовського.

Життєпис 
Походив з руського шляхетського роду Горностаїв гербу Гіпокентавр. Старший син Івана Горностая, воєводи новогрудського, та княгині Ганни Соломирецької. Про дату народження нічого невідомо. При народженні отримав ім'я Єрмоген, при хрещенні — Власій.

У 1539 році стає намісником троцького воєводи (до 1542 року). 1540 році стає троцьким суддею. У 1551 році призначається писарем господарським литовським. Того ж року отримує від батька слонімське староство. після 1553 року згадки відсутні. Напевне помер до 1558 року, смерті його батька. Його маєтності на Підляшші та Брестському повіті стали об'єктом судового процесу.

Родовід

Джерела 
 Polski Słownik Biograficzny.- Wrocław-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo PAN, 1960—1961. — T. IX. — S. 626
 Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. — Мінск, 1993. — С. 62

Слонімські старости
Писарі господарські
Горностаї